Місячний сарос 134 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 1 квітня 1550 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 28 травня 2830, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 26 повних затемнень від 25 жовтня 1874 до 26 липня 2325, 10 часткових перед повними від 7 липня 1694 до 13 жовтня 1856 і 10 часткових після повних від 7 серпня 2343 до 12 листопада 2505.

Попереднім у серії було повне затемнення 9 січня 2001 і наступним буде також повне 21 січня 2019.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 38-е, яке відбудеться 22 травня 2217 і триватиме 100,4 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 134 

Місячні сароси